El acrónimo CETA hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Compañía Española de Tráfico Aéreo,  primera aerolínea española de transporte civil de pasajeros.
Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement), tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea.

Acrónimos